Qatsissoq bezeichnet:
 Qatsissoq (Berg, Ilulissat), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qatsissoq (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qatsissoq (Fluss), Fluss im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland